Czerwona Karczma bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Czerwona Karczma (Nowe Miasto nad Pilicą), Ortschaft der Gmina Nowe Miasto nad Pilicą in der Woiwodschaft Masowien
 Czerwona Karczma (Ostróda), Ortschaft der Gmina Ostróda in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rothekrug, Wohnplatz in der Stadt Osterode i. Ostpr., Kreis Osterode, Ostpreußen